

События 
	
 1060—1063 — Король Венгрии Бела I. Подавление народного восстания. Изгнание из Венгрии королевы Анастасии, её сына Шаламана и его жены. Они бегут к императору Генриху IV. Брак дочери Белы с князем волынским Ростиславом Владимировичем.	
 Около 1060 — Легенда о леди Годиве, жене Леофрика, графа Мерсии.
 Смерть Жоффруа II Мартелла Анжуйского. Графство разделено между его сыновьями Жоффруа и Фульком.
 1060—1108 — король Франции Филипп I (1052—1108) — сын Анны, дочери великого князя Киевского Ярослава Мудрого.
 1060—1066 — Регентство во Франции матери и дяди короля Генриха. Регентство Балдуина Благочестивого.
 Ок.1060-1076 — Маркграфиня Тосканы Беатриса.
 Роберт Гвискар захватывает у византийцев Таранто в рамках борьбы за Апулию
 Присоединение Тортосы к Сарагосе.
 Сельджукам подчинён Южный Ирак.
 Русские князья совершили поход на торков, ушедших без боя в Византию. Поход Изяслава, Святослава, Всеволода Ярославичей и Всеслава Полоцкого на торков

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1060 году
 Готфрид Бульонский — герцог Нижней Лотарингии, один из предводителей 1-го крестового похода

Скончались 
		
См. также: :Категория:Умершие в 1060 году
 Генрих I Капетинг — король Франции с 1031 по 1060 годы

См. также